As Meninas (banda) — banda musical brasileira de axé music
As Meninas (romance) — livro de Lygia Fagundes Telles
As Meninas — filme brasileiro baseado na obra homônima de Lygia Fagundes Telles
As Meninas (Velázquez) — tela de Diego Velázquez
''As Meninas (peça de Maria Adelaide Amaral) —  peça teatral  baseada no livro de Lygia Fagundes Telles

Desambiguações de literatura
Desambiguações de música
Desambiguações de artes
Desambiguações de teatro